Femina, ou Fémina selon son orthographe francisée, peut désigner :

Littérature 

 Les prix Femina, des prix littéraires créés par le magazine ci-dessous et décernés par un jury exclusivement féminin, comprenant :
 Le prix Femina récompensant un roman français ;
 Le prix Femina étranger récompensant un roman étranger ;
 Le prix Femina essai récompensant un essai ; il a remplacé le prix Femina Vacaresco ou prix Hélène-Vacaresco ;
 Le prix Femina des lycéens récompensant un roman français.

Presse 
 Femina, un magazine français créé par Pierre Lafitte le  puis repris en 1918 par Hachette ;
 Femina, un magazine féminin hebdomadaire édité en Suisse romande ;
 Femina, un magazine de mode indien à partir de 1959 ;
 Femina, un magazine féminin indonésien à partir de 1972;
 Fémina, une ancienne émission radiophonique canadienne-française ;
 Femina, un magazine féminin mensuel marocain ;
 Femina, un magazine féminin « pas seulement pour les femmes » publié par LF-koop depuis 2005 ;
 Version Femina, un magazine hebdomadaire féminin français édité par CMI.

Théâtre 

 Le théâtre Femina, une ancienne salle de spectacles parisienne située dans l'immeuble du magazine Femina avenue des Champs-Élysées
 Le théâtre Fémina, une salle de spectacles bordelaise

Musique 
 Femina (2009) est un album de John Zorn ;
 Femina (2009) est un album de The Legendary Tigerman.

Sports 
 La coupe Femina devenue trophée Pierre-Lafitte, compétition de golf féminine créé en 1908 par le fondateur du magazine Femina ;
 La coupe Femina, compétition aérienne féminine, créée en 1910 par le fondateur du magazine Femina ;
 Le Fémina Sport, un club sportif parisien créé en 1912 ;
 Le Fémina Sport Montpellier, un club féminin français de basket-ball, de Montpellier, aujourd'hui disparu ;
 Le Standard Fémina de Liège est un club belge de football féminin situé à Liège.
 Le Fémina Visé Handball est un club belge de handball féminin situé à Visé près de Liège ;
 Le Fémina Grâce-Hollogne est un club belge de handball féminin situé à Grâce-Hollogne près de Liège.

Notes et références